Il singolare del torneo di tennis Johannesburg Challenger 3 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Paul Koscielski che ha battuto in finale Wayne Ferreira 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Neil Broad (semifinali)
 Piet Norval (quarti di finale)
 Royce Deppe (primo turno)
 Wayne Ferreira (finale)

 Byron Talbot (secondo turno)
 Luke Jensen (primo turno)
 Ugo Colombini (primo turno)
 Paul Koscielski (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Johannesburg Challenger 1989